Saint-Blaise puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

( Quebec) 
 Saint-Blaise-sur-Richelieu, municipio de Montérégie Este.

Saint-Blaise, comuna en Alpes Marítimos.
 Saint-Blaise, comuna de Alta Saboya.

Saint-Blaise, comuna situada en Neuchâtel.